Cures Sabini, municipio romano.
Cures (Francia), comune nel dipartimento della Sarthe, in Francia.